Видеотон:
 «Видеотон» — венгерская компания по производству электроники.
 «Видеотон» — бывшее название венгерского футбольного клуба «МОЛ Види».